„Декстър“ () е американски криминален сериал.

Участва Майкъл Хол в ролята на специалист по съдебна медицина Декстър Морган към полицейското управление на Маями, който живее тайно като сериен убиец. Сценарият на първия сезон се базира бегло на романа „Нощният ловец“ от Джеф Линдзи, а следващите сезони доразвиват сценария самостоятелно.

Декстър преследва и брутално убива онези опасни убийци, които са успели да избягат от „дългата ръка на закона“. Той организира убийствата си съгласно „Кодекса на Хари“ – съвкупност от етични принципи и процедури, които неговия приемен баща (и полицай от Маями) Хари му е завещал, за да не бъде хванат никога и да бъде сигурно, че жертвите му са други убийци. Хари също е обучил Декстър, как да общува убедително с други хора, въпреки че е психопат, превърнал се в сериен убиец, след като неговата биологична майка е била убита. След като пораства, Декстър успява да избягне всякакво подозрение, като действа находчиво и поддържа повърхностни взаимоотношения. Въпреки това, неговата привързаност към сестра му Деб, приятелката му Рита, доведените му деца и (по-късно) биологичния му син усложняват двойствения му живот и поставят под съмнение потребността му да убива.

На 12 януари 2013 г. е обявено, че осми сезон ще започне на 30 юни., а на 18 април е потвърдено, че той ще е последен. Последният епизод е излъчен на 22 септември 2013 г.

На 14 октомври 2020 е обявено, че „Декстър“ ще се завърне под формата на лимитирана поредица от 10 епизода. Майкъл Хол отново ще играе титулярната роля, а Клайд Филипс отново ще бъде шоурънър. Снимките започват през февруари 2021 г.а. Заглавието е „Декстър: Нова кръв“, а премиерата е на 7 ноември 2021 г.

На 6 февруари 2023 г. е обявено, че ще има прелюдия под формата на сериал, в който Декстър току-що е завършил колежа.

Актьорски състав

„Декстър“ в България 
В България сериалът започва излъчване по Fox Crime на 2 март 2007 г., всеки петък от 22:00. Първи сезон завършва на 18 май. На 10 октомври 2008 г. започва втори сезон с разписание всеки петък от 22:00 и приключва на 26 декември. На 9 март 2009 г. започва трети сезон, всеки понеделник от 22:00 и завършва на 25 май. На 2 декември започва четвърти сезон, всяка сряда от 22:00 и приключва на 17 февруари 2010 г. На 10 ноември започва пети сезон, всяка сряда от 22:00 и завършва на 26 януари 2011 г. На 5 декември започва шести сезон с премиера от два епизода, всеки понеделник от 22:00, а от 2 януари 2012 от 21:50. Финалът на сезона е на 6 февруари, също като премиерата с два епизода. На 10 декември започва седми сезон, всеки понеделник от 22:05, а от 2 януари 2013 г. премиерите са всеки делник от 23:00. Финалът на сезона се излъчва на 11 януари.

На 27 май 2013 г. започва повторно излъчване по TV7 от понеделник до четвъртък от 23:00 по два епизода и в събота по един от 00:00, като има повторения след 02:40 и 03:25. Обикновено часовете претърпяват големи закъснения. Първи сезон завършва на 4 юни. На 5 юни започва втори сезон и приключва на 14 юни. Трети сезон започва на 15 юни и е последван от четвърти.

На 12 ноември 2013 г. започва осми сезон по Fox, всяка събота от 23:30 и завършва на 18 януари 2014 г.

Дублажът е на студио Доли. Ролите се озвучават от артистите Йорданка Илова до пети сезон, Биляна Петринска, Пламен Манасиев до шести сезон, Иван Танев и Силви Стоицов. В първите три епизода на втори сезон Илова е заместена от Елисавета Господинова. В последните три епизода на втори сезон Петринска и Манасиев са заместени съответно от Лидия Ганева и Станислав Димитров. В четвърти сезон Илова е заместена от Ирина Маринова. В седми и осми сезон Манасиев е заместен от Стоицов, чиито роли са поети от Красимир Куцупаров, а в същите два сезона Илова е заместена от Стефани Рачева.

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Предавания на Шоутайм
Американски сериали по книги
Драматични сериали
Криминални сериали